Bosnië-Herzegovina
 Ravnice (Novi Grad), een plaats in de gemeente Novi Grad, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Ravnice (Čabar), een plaats in de Kroatische gemeente Čabar
 Ravnice (Desinić), een plaats in de Kroatische gemeente Desinić
 Ravnice (Veliko Trgovišće), een plaats in de Kroatische gemeente Veliko Trgovišće